

Patronyme

Lacroix 

 Albert Lacroix (1834-1903), éditeur belge ;
 Alexandre Lacroix (1975-), écrivain, essayiste et journaliste français ;
 Alexis Lacroix (1974-), journaliste et essayiste français ;
 Alfred Lacroix (1863-1948), minéralogiste et géologue français ;
 Alphonse Lacroix (1897-1973), joueur de hockey sur glace des États-Unis ;
 Alphonse François Lacroix (1799-1859), missionnaire suisse ;
  ;
 Antoine Lacroix (1901-1983), homme politique français ;
 Augustin Lacroix (1803-1875), personnalité politique française ;
 Benoît Lacroix (1915-2016), philosophe canadien ;
 Boris Lacroix (1902-1984), décorateur et architecte d'intérieur ;
 Carine Lacroix (19?-), actrice et dramaturge française ;
 Caroline Lacroix (1980-), journaliste et animatrice de télévision canadienne ;
 Charles François Lacroix de Marseille (v.1700-v.1779), peintre français ;
  ;
 Christian Lacroix, dit Lax (1949-), auteur de bande dessinée français ;
  ;
  ;
 Daniel Lacroix (1969-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Delphin Lacroix (19?-), acteur français ;
 Désiré Lacroix (1927-2013), skieur alpin français ;
 Didier Lacroix (1970-), joueur français de rugby à XV, homme d'affaires et président du Stade toulousain ;
 Donat Lacroix (1936-), pêcheur et musicien canadien d'Acadie ;
 Édouard Lacroix (1889-1963), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Émile Lacroix (1920-1993), politicien belge ;
 Émile-Marie Lacroix (1883-1949), officier de marine français ;
  ;
 Étienne Lacroix (1579-1643), missionnaire jésuite français ;
 Eugène Lacroix (1858-1950), organiste parisien et compositeur ;
 Eugène Milliès-Lacroix (1876-1961), personnalité politique française ;
 Évelyne Lacroix (1939-1993), actrice française ;
 Gabriel Lacroix (1993-), joueur de rugby à XV français ;
 Gaspard-Jean Lacroix (1810-1878), peintre français ;
 Georges Lacroix (19?-), producteur, réalisateur de film d'animation français ;
 Georges-André Lacroix (1877-1920), réalisateur français de cinéma ;
 Georgette Lacroix (1921-2008), animatrice de radio écrivaine québécoise ;
 Ghalya Lacroix (19?-), actrice, scénariste et monteuse franco-tunisienne ;
 Grégoire Lacroix (1933-), écrivain, journaliste et poète français ;
  ;
 Gérald Cyprien Lacroix (1957-), prélat catholique canadien ;
  ;
 Hervé Lacroix (1976-), comédien français ;
 Hortense Lacroix (1809-1875) une salonnière ;
  ;
 Jean-Louis Lacroix (1766-1813), poète français ;
 Jean-Michel Lacroix (1751-1820), personnalité politique française ;
 Jean-Paul Lacroix (1914-19?), journaliste et écrivain français ;
  ;
 Jean-Yves Lacroix (1968-), écrivain français ;
 Joseph Lacroix (1974-), dessinateur de bandes dessinées ;
 Joseph-Eugène Lacroix 1814-1873), architecte français ;
 Jules Lacroix (1809-1887), poète et littérateur français ;
  ;
 Kevin Lacroix (1989-), pilote automobile québécois ;
 Laurier Lacroix (1947-), historienne de l'art québécoise ;
  ;
 Loïc Lacroix (1987-), joueur de volley-ball français ;
 Lucien Lacroix (1855-1922), prélat catholique français ;
 Léandre Lacroix (1859-1935), politicien luxembourgeois ;
  ;
 Magali Lacroix (1975-), joueuse française de basketball ;
 Marc Lacroix (1927-2007), photographe français ;
 Marius Lacroix (1902-1975), personnalité politique française, membre de la l'assemblée nationale constituante du gouvernement provisoire de la République française ;
 Marjorie Lacroix (1990-), footballeuse française ;
 Martin Lacroix (1968-), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Mathieu Lacroix (1761-1822), général français de la Révolution et de l’Empire ;
  ;
 Maxime Lacroix (1987-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Noël Lacroix (1746-1813), prêtre, supérieur de Séminaire et chanoine à Bordeaux.
 Octave Lacroix (1827-1901), connu comme Lacroix de Crespel, journaliste et poète français ;
 Pascal Lacroix (1967-), joueur de rugby ;
  ;
 Philippe Joseph Lacroix (1738-1804), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre D. Lacroix (1950-), connu comme Djada, illustrateur et écrivain québécois de science fiction ;
 Pierre Jean Lacroix (1771-1838), officier de la Révolution française et de l'Empire ;
 
 
 Sigismond Lacroix (1845-1909), député et journaliste français d'origine polonaise ;
 
 Sylvestre-François Lacroix (1765-1843), mathématicien français ;
 
 Thibault Lacroix (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Thierry Lacroix (1967-), joueur de rugby français ;
 Théo Lacroix (1922-), footballeur belge ;
 Véronique Lacroix (19?-), chef d’orchestre et directrice artistique québécoise ;
 Wilfrid Lacroix (1891-1970), architecte et homme politique québécois ;
 Xavier Lacroix (1947-2021), professeur de philosophie et de théologie français ;
 Yohann Lacroix (1985-), footballeur français ;
 Yves Lacroix (1953-2007), écrivain et militant associatif français.

Nom composé incluant Lacroix 
On retrouve Lacroix dans les noms de famille suivants :
 Albert Lacroix-Saint-Pierre (1817-1891), homme politique français ;
 Annie Lacroix-Riz (1947-), historienne française ;
 Jean de Lacroix-Laval (1792-1860), homme politique français, ancien maire de Lyon ;
 Raphaël Milliès-Lacroix (1850-1941), homme politique français ;
 Robert Veyron-Lacroix (1922-1991), claveciniste et pianiste français.

Toponymes 

communes
 Lacroix-Barrez, commune française, située dans le département de l'Aveyron ;
 Lacroix-Falgarde, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Lacroix-Saint-Ouen, commune française, située dans le département de l'Oise ;
 Lacroix-sur-Meuse, commune française, située dans le département de la Meuse ;
 Saint-François-Lacroix, commune française du département de la Moselle ;
 Lacroix, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Saint-François-Lacroix ;
 Lacroix, hameau du Puy-de-Dôme, dans la commune de Manzat ;

autres
 Île Lacroix, île fluviale située sur la Seine, au centre de Rouen ;
 Parc de Lacroix-Laval, espace vert aménagé le plus vaste du département du Rhône ;
 Cratère Lacroix, cratère lunaire.

Entreprises 
 Groupe Étienne Lacroix, groupe français spécialisé dans le domaine de la pyrotechnie.
 Lacroix-Ruggieri, rebaptisée simplement Ruggieri, filiale du groupe Étienne Lacroix, spécialisée dans les feux d'artifice.
 Lacroix Electronics, filiale française du groupe Lacroix, spécialisée dans l'électronique.
 Maurice Lacroix, manufacture horlogère suisse.
 Ski Lacroix, concepteur fabricant de matériel de ski de luxe.

Théâtre 
 Le Chemin de Lacroix, pièce de théâtre de Jean Barbeau, dramaturge québécois, créé en 1970.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe 
 

Patronyme français